Valérie Viatour est une ingénieure civile vivant en Belgique, fondatrice de Chiveo et conseillère environnementale en entreprise.

Scolarité 
En 1994, elle reçoit un diplôme d'Ingénieur Civil en Mines-Géologie à l'Université de Liège. Ensuite, en 2005, elle est diplômée en management à la Haute Ecole de Commerce de Liège. En 2006, elle obtient un diplôme de sciences de gestion, une fois de plus à l'Université de Liège. En 2020, elle finit des études de management environnemental à la Haute Ecole de Commerce de Liège. Elle est également certifiée "GUBERNA Certified Director".

Vie professionnelle 
En 2003, elle fonde sa propre entreprise spécialisée en Business Intelligence, Chiveo. Elle a géré cette entreprise pendant 13 ans avant de la revendre au groupe français Micropole. Elle a également travaillé en tant qu'administratrice pour l'Agence Wallonne des Télécommunications, le CETIC (Centre d'Excellence en Technologie de l'Information et de la Communication), au CCLVN (Chambre des Commerces de Liège-Verviers-Namur) et pour l'entreprise privée Exquando.

Références

Liens externes 
 
 

Ingénieur belge